Жива́йкинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Барышского района Ульяновской области. Административный центр — село Живайкино.

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 12 населённых пунктов: 7 сёл, 4 деревни и 1 посёлок.

Примечания

Источники 
 Барышский район

Сельские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Барышского района